Коллекционер:
 «Коллекционер» (1965, ) — американо-британский кинофильм Уильяма Уайлера по одноимённому роману Джона Фаулза.
 «Коллекционер» (2001) — российский художественный фильм Юрия Грымова по мотивам повести Левана Варази «Коллекционер и его близкие».
 «Коллекционер» (2009, ) — американский фильм ужасов.
 «Коллекционер 2» (2012) — американский фильм ужасов, оригинальное название — «Коллекция» ().